Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 225 dans le monde.

 Route fédérale 225 en Allemagne
 Route 225 au Québec, Canada
 Interstate 225 aux États-Unis
 Route nationale 225 en France
 Route régionale 225 en Slovénie